Matroska, een bestandsformaat
MKV'29, een voetbalclub
Maaslandse Kanovereniging, een kanovereniging